Пруссы () — деревня в Солигорском районе Минской области в составе Краснодворского сельсовета. Население 109 человек.

География 
Пруссы находятся в 18 км к северу от Солигорска. Соседние деревни: Болотчицы, Прусики, Чепели. Через деревню проходит автодорога P23.

Населённые пункты Солигорского района